John Duncombe kan syfta på bland andra:

 John Duncombe (1622–1687), engelsk politiker
 John Duncombe (1729–1786), engelsk författare

Se även 

 John Duncumb (1765–1839), engelsk författare